Gilot est un nom propre français qui peut faire référence à :

Prénom 
Gilot est un prénom français, hypocoristique de Gilles, comme Gilon, Gillon, Gillot et Giloux.

Patronyme 

 Fabien Gilot (1984-), nageur français ;
 Françoise Gilot (1921-), artiste peintre et écrivaine française ;
 Joseph Gilot (1734-1811), général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Stéphane Gilot (1969-), artiste multidisciplinaire belge ;
 Yolande Gilot (-), actrice et mannequin belge et allemande.

Odonyme 
 Square Paul-Gilot, square du  de Paris.

Références 

Patronyme français